2 wsie na Białorusi:
 Mieńki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim
 Mieńki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie dzierżyńskim